El topónimo Bridgeport puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Bridgeport, una ciudad en el estado de Alabama; 
 Bridgeport, un lugar designado por el censo en el estado de California;
 Bridgeport, una ciudad en el estado de Connecticut;
 Bridgeport, un municipio en el estado de Illinois;
 Bridgeport, una ciudad en el estado anterior;
 Bridgeport, un municipio en el estado de Míchigan;
 Bridgeport, un lugar designado por el censo en el estado anterior;
 Bridgeport, un municipio en el estado de Misuri;
 Bridgeport, una ciudad en el estado de Nebraska;
 Bridgeport, un lugar designado por el censo en el estado de Nueva York;
 Bridgeport, una villa en el estado de Ohio;
 Bridgeport, una ciudad en el estado de Oklahoma;
 Bridgeport, un distrito municipal en el estado de Pensilvania;
 Bridgeport, una ciudad en el estado de Texas;
 Bridgeport, una ciudad en el estado de Virginia Occidental;
 Bridgeport, una ciudad en el estado de Washington;
 Bridgeport, un pueblo en el estado de Wisconsin.
 Bridgeport, una ciudad ficticia del juego Los Sims.